Instituto de Identificação Pedro Mello, estado da Bahia.
 Instituto de Identificação Félix Pacheco, estado do Rio de Janeiro.
 Instituto de Identificação Tavares Buril, estado de Pernambuco.
 Instituto de Identificação Delegado Mário Pedro, estado de Alagoas.
 Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, estado de São Paulo.
 Instituto de Identificação do Paraná, estado do Paraná.

Ver também
Polícias científicas do Brasil

Desambiguações de organizações